plastik – potoczne określenie tworzywa sztucznego
 plastik – potoczne określenie plastycznego materiału wybuchowego
 Plastik – miesięcznik
 plastik – subkultura młodzieżowa